South Mountain – catena montuosa in Nuova Scozia,  Canada 
South Mountain (Connecticut) – montagna nelle Hanging Hills
South Mountain (Maryland e Pennsylvania) – estensione settentrionale delle Blue Ridge Mountains
South Mountain – centro abitato del Texas
South Mountain – gruppo di musica country canadese